Körner-Denkmal steht für:

 Körner-Denkmal (Bremen)
 Körner-Denkmal in Dresden, Sachsen, siehe Georgplatz (Dresden) #Gestaltung
 Körner-Denkmal in Frankfurt am Main, Hessen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Westend (A–K) #Auf der Körnerwiese